10-й национальный чемпионат Армении по футболу 2001 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором стартовали 13 клубов. Чемпионом стал «Пюник» (Ереван).

 
 Чемпион страны 2000 года «Аракс» (Арарат) в первом круге чемпионата 2001 года выступал под названием «Аракс-Импекс» (Ереван), а со 2-го круга был переименован в «Спартак» (Ереван).
 «Пюник» (Ереван) ранее выступал под названием «Арменикум» (Ереван).
 «Киликия» (Ереван) в знак протеста снялась с чемпионата после 1-го тура, результат этого матча был аннулирован. За исключением «Киликии», ни 1 клуб не выбыл в Первую лигу.
 Победитель Первой лиги «Малатия» (Ереван) была расформирована.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей 

Результат матча «Пюник» — «Киликия» — 3:2 аннулирован.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2001
 Первая лига Армении по футболу 2001

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-лига 2001 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-лига 2001 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-лига 2001 
 national-football-teams: Армянская Премьер-лига 2001 

Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Армении в 2001 году
Чемпионат Армении по футболу